Эуцинодонты () — клада продвинутых цинодонтов, ныне представленная млекопитающими. Возникли в начале триасового периода (251,2 млн лет назад); последние немаммальные представители вымерли в начале мелового периода (140,2 млн лет назад).

Филогения 
Кладограмма составлена с учётом результатов исследования Лю Цзюня и П. Олсена 2010 года:

См. также 

 Belesodon
 Bonacynodon schultzi
 Candelariodon barberenai
 Massetognathus

Примечания 

Цинодонты